Amphialos () ist in der griechischen Mythologie:

 Amphialos (Sohn des Polyneos), ein Phaiake
 Amphialos (Sohn des Neoptolemos) und der Andromache
 Amphialos (griechischer Kämpfer), dargestellt in der Lesche der Knidier
 Amphialos (Freier der Penelope)